M/S Yxlan kan avse:

 M/S Yxlan (Waxholmsbolaget) – ett av Waxholmsbolagets passagerarfartyg.
 M/S Yxlan (Trafikverket) – en av Trafikverkets landsvägsfärjor.